Первое правительство Конте () — 65-е правительство Итальянской Республики, действовавшее с 1 июня 2018 года по 5 сентября 2019 года под председательством Джузеппе Конте (20 августа 2019 года он подал прошение об отставке).

Общие сведения 
Первое правительство, сформированное , сменило правительство Джентилони, ушедшее в отставку 24 марта 2018 года ввиду начала работы избранного 4 марта 2018 года парламента и исполнявшее обязанности до формирования нового кабинета.

Формирование 
По итогам выборов ни одна политическая партия или коалиция не получила абсолютного большинства мест ни в одной из палат парламента, вследствие чего переговоры о формировании нового правительства затянулись. Правоцентристская коалиция, одержавшая относительную победу (около 37 % голосов), распалась, и постепенно оформилась коалиция Движения пяти звёзд, получившего наибольшую поддержку избирателей среди всех отдельно взятых партий (32 % голосов), и Лиги Севера, оказавшейся наиболее популярным участником правоцентристской коалиции (около 17 % голосов избирателей).

18 мая 2018 года делегации двух партий во главе со своими лидерами Ди Майо и Сальвини согласовали так называемый «Контракт на формирование правительства перемен» — основной программный документ коалиционного кабинета из 30 пунктов, который содержит следующие положения:
 констатируя верность принципу евроатлантической солидарности и признавая США основным союзником Италии, правительство должно добиваться отмены экономических санкций против России, которую необходимо рассматривать как всё более важного экономического партнёра и стратегического посредника при разрешении конфликтов в Ливии, Сирии и Йемене (стр. 18);
 введение «плоской» шкалы подоходного налога (стр. 19);
 прекращение действия «закона Форнеро» о пенсионной реформе (стр. 33);
 введение в Италии безусловного базового дохода в размере 780 евро на человека в месяц (стр. 34).

23 мая президент Маттарелла поручил Джузеппе Конте формирование нового правительства, и 27 мая 2018 года тот представил главе государства список предполагаемых министров, но Маттарелла категорически не согласился с назначением на должность министра экономики евроскептика Паоло Савона, вследствие чего Конте сложил с себя полномочия по формированию нового правительства.

31 мая Ди Майо и Сальвини согласовали компромиссный вариант коалиционного правительства, также с участием Паоло Савона, но не в должности министра экономики. Занимавшийся по поручению президента формированием «технического» кабинета Карло Коттарелли сложил с себя полномочия, и в этот же день Маттарелла утвердил персональный состав политического правительства, вновь во главе с Джузеппе Конте.

1 июня 2018 года члены правительства (18 министров, из них только пять женщин) принесли присягу и вступили в должность.

5 июня за доверие кабинету проголосовал Сенат — при общей численности фракций двух правящих партий 167 человек, «за» проголосовал 171 сенатор, «против» — 117, воздержались 25. Дополнительную поддержку правительству оказали представители Ассоциативного движения итальянцев за границей  и , а также бывшие представители Пяти звёзд  и . Фракция Братьев Италии воздержалась, Вперёд, Италия, Итальянская социалистическая партия, Демократическая партия, а также  заявили себя оппозицией.

6 июня новое правительство поддержала Палата депутатов — 350 человек проголосовали за доверие, 236 — против, 35 воздержались. Как и в верхней палате, кабинет получил дополнительно четыре голоса к голосам членов двух фракций.

12 июня формирование кабинета завершилось назначением шести заместителей министров и 39 младших статс-секретарей.

Изменения в составе 
13 сентября 2018 года трое младших статс-секретарей назначены заместителями министров: Лоренцо Фьорамонти — образования, университетов и научных исследований; Дарио Галли — экономического развития; Эдоардо Рикси — инфраструктуры и транспорта.

8 марта 2019 года ушёл в отставку министр без портфеля по европейским делам Паоло Савона, временно исполняющим его обязанности стал премьер-министр Конте.

22 марта 2019 года младший статс-секретарь Массимо Гаравалья назначен заместителем министра экономики и финансов.

8 мая 2019 года под давлением Движения пяти звёзд отправлен в отставку представитель Лиги Севера младший статс-секретарь Министерства инфраструктуры и транспорта Армандо Сири, против которого начато расследование по подозрению в коррупции.

30 мая 2019 года ушёл в отставку заместитель министра инфраструктуры и транспорта, представитель Лиги Севера Эдоардо Рикси, осуждённый на 3 года и пять месяцев тюремного заключения за нецелевую трату бюджетных средств на развлечения и обеды в ресторанах в период 2010—2012 годов, когда Рикси являлся депутатом регионального совета Лигурии.

10 июля 2019 года Лоренцо Фонтана назначен министром без портфеля по европейским делам, а его прежнюю должность министра без портфеля по делам семьи заняла другая представительница Лиги Севера Алессандра Локателли.

Список

Деятельность

2018 год 
14 июля опубликован и вступил в силу так называемый «» (Decreto Dignità) — постановление правительства, касающееся вопросов регулирования рынка труда и предпринимательской деятельности. Документ был принят под давлением Движения пяти звёзд, в том числе с целью ограничить использование срочных трудовых договоров, и встретил сопротивление Лиги Севера, видевшей в нём ущемление интересов предпринимателей.

8 августа после одобрения Сенатом большинством 155 голосов Decreto Dignità стал законом. В числе его положений — ограничение максимального срока временного трудового договора 24 месяцами вместо прежних 36, штраф для компаний, получивших экономическую помощь от государства, но выводящих производство из Италии, ограничения для игорного бизнеса и прочие меры.

14 августа около 11.50 в Генуе обрушился путепровод Моранди на автостраде A10, унеся по первым оценкам до 35 жизней. На место трагедии отправился премьер-министр Конте.

24 сентября правительство единогласно одобрило постановление о безопасности (decreto sicurezza), в котором объединены действовавшие до этого момента отдельные постановления о безопасности и иммиграции.

23 октября Комиссия Юнкера отклонила проект итальянского государственного бюджета на 2019 год, представленный ей правительством Конте 15 октября, из-за предусмотренного в нём дефицита и чрезмерного роста государственного долга. Согласно правилам Евросоюза, Италия получила три недели на подготовку исправленного варианта документа.

26 октября премьер-министр Италии Джузеппе Конте утвердил строительство Трансадриатического газопровода (TAP).

1 ноября итальянская сталелитейная компания  официально перешла в собственность корпорации ArcelorMittal (контракт предусматривает инвестиции в объёме 2,4 млрд евро, из них 1,15 млрд — на решение экологических проблем).

2019 год 
31 января ISTAT обнародовал данные о падении ВВП Италии в третьем триместре 2018 года на 0,2 %.

Также 31 января на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Бухаресте Италия заблокировала предложение шведского министра иностранных дел Маргот Вальстрём о компромиссе для Венесуэлы, которое признавало функции Хуана Гуайдо как исполняющего обязанности президента страны на период до проведения свободных выборов.

7 февраля Франция отозвала из Италии своего посла  в знак протеста против встречи Луиджи Ди Майо с представителями французского протестного движения жёлтых жилетов, хотя премьер-министр Конте заявил, что Ди Майо действовал как лидер политической партии, а не как министр.

27 марта Сенат придал силу закона постановлению правительства о пенсионной реформе, получившей название «Квота 100». Она вводится в экспериментальном порядке на три года и позволяет желающим наёмным работникам частного сектора экономики уйти на пенсию в возрасте 62 года при условии выплат в пенсионные фонды в течение 38 лет (избравшие эту возможность не имеют права до выхода на пенсию по старости в возрасте, предусмотренном действующим пенсионным «законом Форнеро» — до 67 лет максимум — делать новые отчисления на свой пенсионный счёт из получаемых в этот период трудовых доходов). Этим же законом установлен порядок получения безусловного базового дохода для лиц с годовым доходом ниже 9360 евро и обладающих недвижимым имуществом на сумму менее 30 тысяч евро и движимым — менее 6 тысяч евро.

5 августа доработанное постановление правительства о безопасности (decreto sicurezza bis) обрело силу закона после окончательного одобрения его Сенатом. За это решение проголосовали 160 сенаторов от Лиги Севера и Движения пяти звёзд (только пять «мятежных» представителей Д5З в знак протеста покинули зал и не участвовали в голосовании). 57 голосов были поданы «против» — преимущественно от фракции Демократической партии, представители которой пришли в футболках с надписью «Non sprechiamo l’umanità» (Мы не губим человечность). Сенаторы от партии «Вперёд, Италия» не участвовали в голосовании, фракция «Братьев Италии» воздержалась. Во время голосования перед зданием Сената  проводила сидячую забастовку под лозунгом «La disumanità non può diventare legge» (Бесчеловечность не может стать законом). Закон включает 18 статей, сгруппированных в три главы: срочные меры по противодействию нелегальной иммиграции (в частности, принятие решения о допуске в итальянские порты иностранных судов, вошедших в территориальные воды, передано полностью в ведение министра внутренних дел), срочные меры повышения эффективности политики в области общественной безопасности, срочные меры обеспечения безопасности в ходе спортивных мероприятий.

7 августа большинство сенаторов, включая представителей Лиги Севера, проголосовали против инициативы Движения пяти звёзд о запрете строительства скоростной железной дороги Турин-Лион, но поддержало несколько других документов в поддержку этого инфраструктурного проекта, что породило предположения о развале правящей коалиции.

9 августа Лига Севера поставила на голосование в Сенате вопрос о доверии правительству.

20 августа должно было состояться голосование в Сенате о доверии правительству, но премьер-министр Конте, выступив с речью об итогах работы кабинета, сам объявил об отставке. В своём выступлении Конте обвинил Маттео Сальвини в оппортунизме и провоцировании правительственного кризиса ради личных и партийных интересов.

3 сентября 2019 года  членов Д5З из общего их количества в  приняли участие в онлайн-голосовании (эта цифра стала рекордным показателем активности избирателей за всё время проведения таких голосований на IT-платформе Rousseau) и большинством в 79 % одобрили соглашение с ДП о формировании коалиционного правительства.

Примечания

Ссылки 
 
 

Правительство Италии
Политика Италии
Государственное устройство Италии
Конте